Brown Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brown Building (Kansas), NRHP-Nr. 07001069
 Brown Building (Texas), NRHP-Nr. 97000364
 Brown Building (West Virginia), NRHP-Nr. 85001514